Coma profondo (Deep Sleep) – episodio della quinta stagione di Pianeta Terra - Cronaca di un'invasione
Deep Sleep – film del 1990 diretto da Patricia Gruben 
Sonno profondo (Deep Sleep) – romanzo di Frances Fyfield del 1991